Stolper puede referirse a:
 Aleksandr Borisovich Stolper (en)
 Matthew Wolfgang Stolper, profesor de asiriología.
 Wolfgang Friedrich Stolper (en)
 Teorema de Stolper-Samuelson